Knätjärnarna är ett par sjöar i Falu kommun i Dalarna och ingår i :

Knätjärnarna (Vika socken, Dalarna, 671625-150744), sjö i Falu kommun 
Knätjärnarna (Vika socken, Dalarna, 671653-150775), sjö i Falu kommun 

Insjöar i Dalälvens avrinningsområde
Insjöar i Dalarna
Insjöar i Falu kommun